Annikinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Annikinsaari (ö, lat 61,62, long 28,50), Södra Savolax, Nyslott, 
 Annikinsaari (ö, lat 61,74, long 28,53), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar